Julius Fučík ist der Name folgender Personen:

* Julius Fučík (Komponist) (1872–1916), tschechischer Komponist
 Julius Fučík (Autor) (1903–1943), tschechischer Schriftsteller, Journalist und Kulturpolitiker